Dżabal ad-Dajr – wzniesienie w Jordanii, zob. Ad-Dajr
 Dżabal ad-Dajr – góra w Sudanie, rezerwat biosfery
 Dżabal ad-Dajr – góra w Tunezji